Renda - conceito em economia
Ou ainda:
Renda (tecido)
Efeito renda
Eficiência

Desambiguação